Fraszki Jana Kochanowskiego:
 Księgi wtóre:
 Nr 33. Do dziewki, inc. Daj, czegoć nie ubędzie, byś nawięcej dała...
 Nr 72. Do dziewki, inc. A co wiedzieć, gdzie chodzisz, moja dziewko śliczna...
 Księgi trzecie:
 Nr 13. Do dziewki, inc. Jesli to rada widzisz, a życzysz mi tego...
 Nr 82. Do dziewki, inc. Nie uciekaj przede mną, dziewko urodziwa...